Cet article fournit une liste des États membres et des membres associés de l'Organisation maritime internationale.

L'Organisation maritime internationale est une institution spécialisée des Nations unies comptant 174 États membres et 3 membres associés. Son siège se situe à Londres. Son but est de favoriser la collaboration entre les États membres sur des questions maritimes.

Liste des États membres

Liste des membres associés

Notes et références

Source 
 IMO Liste des États membres et des membres associés sur le site de l’OMI

Voir aussi

Lien externe 
    → L'OMI, Ce qu'elle est,  - 47

Institution spécialisée des Nations unies
Association ou organisme lié à la mer
Droit maritime
États membres de l'Organisation maritime internationale
Maritime